«In Color» — песня американского кантри-певца Джейми Джонсона, вышедшая в качестве 1-го сингла с его второго студийного альбома That Lonesome Song (2008). Авторами песни выступили Джейми Джонсон, Ли Томас Миллер и Джеймс Отто.
Песня получила награду Ассоциации кантри-музыки CMA Awards в престижной категории «Лучшая песня года» (Song of the Year) и две номинации на премию Грэмми в категориях Лучшая кантри-песня и Лучшее мужское исполнение кантри с вокалом.

История 
Сингл вышел 31 марта 2008 года на студии Mercury Nashville и получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет изданий.
Песня получила несколько номинаций и наград, включая награды от профессиональных организаций жанра кантри и 2 номинации на Грэмми в категориях Лучшая кантри-песня и Лучшее мужское исполнение кантри с вокалом.

Награды и номинации 
Источник:

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
  (более 10 млн просмотров)

Кантри-песни
Песни 2008 года
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний